Ватан — в исламских странах может обозначать отечество ().

Название 
 «Ватан» — политические партии:
 «Ватан» — название Народно-демократической партии Афганистана в 1990—1992 годах.
 Первая политическая партия Египта во главе с Араби-пашой, действовавшая в 1880-х годов.
 Египетская партия, основанная в 1907 году Мустафой Камилем.
 «Ватан» — общественно-политическая газета на горско-еврейском и русском языках, издающаяся в Дагестане.
 «Ватан» — радиостанция, вещающая на территории Дагестана на частоте 106,6 FM.
 «Ватан» — прежнее название Московского областного банка.
 «Ватан» — название главной редакции информационных программ, службы новостей и итоговой информационно-аналитической программы ГУП «ТРК „Башкортостан“» Башкортостана.

Топоним 
 Ватан — муниципалитет (коммуна) во Франции.
 Ватан — кантон во Франции.
 Ватан — деревня, Верхнеуслонский район, Татарстан.

Прочее 
 Ватан — вымышленное наименование души в фантастическом цикле Филипа Хосе Фармера «Мир Реки».